Tenisový turnaj na okruhu WTA Barclays Dubai Tennis Championships 2009 se konal ve dnech 15. - 21. února v Dubaji ve Spojených arabských emirátech venku na dvorcích s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 000 000 USD.

Aféra s vízem 
Spojené arabské emiráty odmítly udělit na tento turnaj vízum izraelské tenistce Šachar Pe'erové. To vyvolalo nesouhlasné reakce jak od tenisových funkcionářů, tak tenistek např. Venus Williamsové. Oficiálně nebyl důvod odmítnutí sdělen. Izrael neudržuje se Spojenými arabskými emiráty diplomatické styky a v současné fázi izraelsko-palestinského konfliktu mohla být příčinou izraelská státní příslušnost tenistky.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Barclays Dubai Tennis Championships
 Barclays Dubai Tennis Championships 2009 - muži

Reference 

 Pavouk dvouhry a čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Dubai Tennis Championships
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2009